Примера Дивисьон Чили 1961 () — 29-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финал

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1961
Чили
Спорт в Чили в 1961 году